Aschbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Aschbach (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Aschbach-Markt, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk